Toant (fill de Dionís), segons la mitologia grega era fill de Dionís (o de Teseu, segons altres versions) i d'Ariadna. Casat amb Mirina, fou pare d'Hipsípile.
 Toant (fill d'Andrèmon), heroi, fill d'Andrèmon i de Gorge.